Сен-Нікола-де-Буа () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Сен-Нікола-де-Буа () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш